Мохаммед Азизульхасни бин Аванг (род. 5 января 1988 года в Дунгуне, Малайзия) — малайзийский профессиональный трековый велогонщик, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в кейрине, чемпион мира 2017 года, чемпион Азиатских Игр 2010 года.

Карьера 
Азизульхасни Аванг восьмой и предпоследний ребёнок в семье. В детстве он часто наблюдал за ездой на велосипеде брата, решил тоже заняться велогонками и перешел в специальную Национальную спортивную школу в пригороде Куала-Лумпура.

Первые серьезные успехи пришли к спортсмену на Чемпионатах Азии, где он в период с 2007 по 2009 год пять раз становился чемпионом. Аванг участвовал в Олимпиаде-2008 в Пекине, но особых успехов не снискал. В 2009 году на Чемпионате мира в польском Прушкуве малайзиец завоевал свою первую медаль на мировых первенствах — серебро в спринте.

В 2010 году Аванг стал чемпионом Азиатских игр в кейрине, бронзовым призёром Игр Содружества в командном спринте и выиграл серебряную медаль в кейрине на Чемпионате мира в Баллерупе, уступив только легендарному Крису Хою.

В феврале 2011 года спортсмен серьезно упал на этапе Кубка мира в Манчестере. Деревянный осколок трека длиной в 20 см пронзил ему ногу, после чего потребовалось длительное восстановление и реабилитация. Тем не менее он участвовал в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. После травмы серьезные успехи пришли к Авангу только на Играх Содружества 2014 года в Глазго, где он выиграл бронзовую медаль в кейрине.

В 2015 года на Чемпионате мира в Ивелине малайзиец завоевал бронзовую медаль в кейрине.

Сезон 2016 года стал одним из самых успешных в карьере трековика: на Чемпионате мира в Лондоне он стал третьим в кейрине, а на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро подтвердил свой класс в данной дисциплине и выиграл бронзовую медаль, уступив только шестикратному олимпийскому чемпиону британцу Джейсону Кенни и Маттейсу Блюхли из Нидерландов.

Личная жизнь 
Азизульхасни Аванг женился 30 января 2010 года на Атиях Илуане Самат (Athiah Ilyana bt Abd Samat).

Ссылки 
 
 
 
 
 
  

Велогонщики Малайзии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Азиатских игр по велоспорту